Юта:
 Юта — штат США.
 Юта — округ в штате Юта, США.
 Юта — озеро в штате Юта.
 Юта — река в Архангельской области России, впадает в Унскую губу Белого моря.
 «Юта» — российская рок-группа, а также псевдоним солистки этой группы.
 Юта — женское имя.
 Юты — индейское племя Северной Америки.

См. также 
 «Юта Джаз» — профессиональный баскетбольный клуб из Солт-Лейк-Сити, штат Юта.